Артур Виньерон (; род. 20 января 1995, Сен-Мишель) — французский гандболист, играющий на позиции правого крайнего и выступающий за клуб Сэн-Рафаэль Вар Гандбол.

Карьера

Клубная карьера 
Артур Виньерон начал свою карьеру в 2012 году в клубе Сен-Рафаэль Вар Гандбол. В сезоне 2012/13 Виньерон провёл в чемпионате Франции 1 матч. В сезоне 2013/14 Артур Виньерон не сыграл в чемпионате Франции. С сезона 2015/16 Артур Виньерон стал основном игроком клуба Сен-Рафаэль Вар Гандбол, помог клубу стать в чемпионате Франции второе место, а также клуб добрался до финала Трофея чемпионов..

Статистика 
Статистика Артур Виньерон сезона 2017/18 указана на 1.6.2018.

Ссылки 
 http://www.lnh.fr/lidl-starligue/joueurs/arthur-vigneron
 http://www.eurohandball.com/ec/ehfc/men/2015-16/player/546885/Vigneron+Arthur

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Франции
Игроки ГК «Сен-Рафаэль Вар»